Lindenweiher ist der Name folgender Seen:

 Lindenweiher (Hochdorf) bei Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Lindenweiher (Falkensee) in Brandenburg, Deutschland
 Lindenweiher (Neunburg vorm Wald) bei Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern, Deutschland

außerdem:
 Lindenweiher (Vogelschutzgebiet), SPA-Gebiet bei Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland